Bieg na 3000 metrów z przeszkodami mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas 12. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Wymagane przez IAAF minimum kwalifikacyjne A do udziału w mistrzostwach wynosiło 8:23,00, natomiast minimum B 8:33,50 metrów. Minimum udało się uzyskać jednemu reprezentantowi Polski Tomaszowi Szymkowiakowi, który swój udział w mistrzostwach zakończył na rundzie eliminacyjnej.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiło 39 zawodników 24 krajów. Biegacze zostali podzieleni na trzy grupy. Aby dostać się do finału, w którym startowało 15 zawodników, należało zająć w swym biegu eliminacyjnym jedno z pierwszych czterech miejsc (Q). Dodatkowo do finału mogło awansować trzech biegaczy legitymujących się najlepszymi rezultatami z przegranych (q).

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bieg na 3000 m z przeszkodami